Божевільна Грета — артилерійська зброя XIV століття, бомбарда.
 Божевільна Грета — персонаж фламандського фольклору.

Живопис 
 «Божевільна Грета» — картина фламандського художника Пітера Брейгеля Старшого, створена в період з 1562 по 1564 рік
 «Божевільна Грета» — картина фламандського художника Давіда Тенірса (Молодшого), створена в 1639 році.
 «Божевільна Грета» — картина анонімного художника, який наслідував Давіда Тенерса (Молодшого), створена в період між 1630 та 1639 роками.
 «Божевільна Грета» — картина фламандського художника Давіда Рікарта III, створена в період між 1627 та 1661 роками.